Molekulska formula -{C15H13NO4}- se može odnositi na:

 Acetaminosalol
 Darienin